Northend – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Northend – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)